Турба́за — остановочный пункт Иркутского региона Восточно-Сибирской железной дороги в пригороде города Иркутска (село Смоленщина, Смоленское муниципальное образование Иркутского района).

Описание 
Расстояние до узловых станций (в километрах): Иркутск-Пассажирский — 15, Улан-Удэ — 441.

На платформе останавливаются большая часть электропоездов. Поезда дальнего следования не останавливаются. Остановочный пункт имеет 2 низкие платформы. Платформа расположена между садовыми товариществами Путеец и Нива-1.

Коммерческие операции 
Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производятся.

Примечания

Ссылки 
 Турбаза (платформа) на сайте Единая сетевая разметка

Железнодорожные станции и платформы Иркутской области